Il singolare  dell'Hall of Fame Tennis Championships 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

John Isner era il detentore del titolo da due anni, ma è stato sconfitto in semifinale da Lleyton Hewitt che è stato poi sconfitto in finale da Nicolas Mahut per 5-7, 7-5, 6-3.

Teste di serie

 Sam Querrey (primo turno)
 John Isner (semifinale)
 Igor Sijsling (quarti di finale)
 Lleyton Hewitt (finale)

  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
  Marinko Matosevic (primo turno, ritirato)
  Kenny de Schepper (primo turno)
<li>  Rajeev Ram (secondo turno)

Qualificati 

  Ante Pavić (primo turno)
  Adrien Bossel (primo turno)

  Jan Hernych (quarti di finale)
  Alex Kuznetsov (secondo turno)

Wildcard 

  Prakash Amritraj (secondo turno)
  Stefan Kozlov (primo turno)

 Nicolas Mahut (campione)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 2013
ATP World Tour 2013